Peter Seifert ist der Name folgender Personen:
* Peter Seifert (Politiker) (* 1941), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Chemnitz
  Peter Seifert (* vor 1998), deutscher Musikproduzent und Toningenieur, siehe Jem (Musikproduzent)
 Peter Seifert (Leichtathlet) (1983–2019), deutscher Langstreckenläufer
 Peter Seifert (Architekt), deutscher Architekt und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Peter Seiffert (* 1954), deutscher Sänger (Tenor)